

Geografia 
 Francia
 Omonville – comune nella regione della Normandia
 Omonville-la-Petite – comune nella regione della Normandia
 Omonville-la-Rogue – comune nella regione della Normandia